BHJ steht für:
 Freibund

bhj steht für:
 Bahing (ISO-639-3-Code), eine der Kiranti-Sprachen

Abkürzung